Palaciosrubios kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palaciosrubios (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Palaciosrubios (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar